Ску́льский — еврейская и польская фамилия. Известные носители:

 Скульский, Аркадий Васильевич (1832—1887) — переводчик «Слова о полку Игореве», отец Дмитрия Скульского.
 Скульский, Александр Моисеевич (1942—2022) — российский дирижёр, педагог и телеведущий, народный артист России.
 Скульский, Григорий Михайлович (1912—1987) — советский писатель.
Скульская, Елена Григорьевна (род. 1950) — эстонский писатель, драматург и публицист, переводчик.
 Скульский, Дмитрий Аркадьевич (1875—1943) — российский и советский юрист и политический деятель, сын Аркадия Скульского.